La Généralité de Strasbourg est la circonscription des intendants d'Alsace, leur siège est Strasbourg, créée en 1682 par Louis XIV.

Les intendants de police, justice et finances sont créés en 1635 par un édit de Louis XIII, à la demande de Richelieu pour mieux contrôler l'administration locale.

Liste des intendants de la généralité de Strasbourg

Voir aussi

Bibliographie 
 Jean-Frédéric Aufschlager, L'Alsace, Volume 1, 276, Strasbourg, 1826 Texte
 La France législative, ministérielle, judiciaire, et administrative, sous les quatre dynasties, Tome second, 137-139 , Paris, 1813Texte

Articles connexes 
 Généralité (France)
 Généralité de Strasbourg
 Intendant (Ancien Régime)
 Alsace
 Histoire de l'Alsace

Strasbourg
Intendants
Province d'Alsace